

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Товарищеский турнир

Товарищеский турнир

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Товарищеский турнир

Товарищеский турнир

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Отборочный матч к ЧЕ-1992

Ссылки 

 Матчи сборной, 1991